«Школьный бал» () — слэшер 1980 года.

Сюжет 
В 1974 году пятеро детей играют в прятки в здании заброшенной школы. По вине четверых из них пятая девочка падает из окна и разбивается насмерть. Дети клянутся, что будут молчать о содеянном, но спустя шесть лет оказывается, что некто был свидетелем того, что они сделали, и в ночь выпускного бала он приступает к мести.

В ролях 
 Лесли Нильсен — Мистер Реймонд Хаммонд
 Джейми Ли Кёртис — Ким Хаммонд
 Кейси Стивенс — Ник Макбрайд
 Энн-Мари Мартин — Венди Ричардс
 Антуанетта Боуэр — Миссис Ви Хаммонд
 Майкл Таф — Алекс Хаммонд
 Джефф Уинкотт — Дрю Шинник
 Пита Оливер — Вики Кантрелл
 Джордж Тулиатос — Лейтенант Макбрайд

Номинации 
В 1981 году фильм был номинирован на премию «Джини» в категориях:
 Лучший монтаж — Брайан Равок
 Лучшая женская роль — Джейми Ли Кёртис

Сиквелы 
 1987 — Выпускной 2: Привет, Мэри Лу
 1990 — Выпускной 3: Последний поцелуй
 1992 — Выпускной 4: Спаси нас от Зла

Действие всех сиквелов происходит в одном и том же месте — старшей школе имени Александра Гамильтона, но по сюжету ни один из них не имеет ничего общего с первым фильмом.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы ужасов Канады
Фильмы ужасов 1980 года
Фильмы-слэшеры США
Фильмы о школе
Фильмы Канады 1980 года
Молодёжные фильмы
Фильмы о мести
Фильмы о серийных убийцах
Молодёжные фильмы ужасов США